Spitze steht für:

 spitze Bemerkung, siehe Anspielung
 Hervorbrechen der Wurzelscheide bei der keimenden Gerste als Fachausdruck
 Bergspitze, siehe Berggipfel
 höchster Punkt in der elementaren Geometrie, siehe Höhe (Geometrie)
 Spitze (Sport), an vorderster Stelle aufgestellter Spieler einer Mannschaft im Sport, siehe Mannschaftsaufstellung
 Spitze (Archäologie), Werkzeug
 Spitze (Singularitätentheorie), nicht glatter Punkt einer Kurve in der analytischen Geometrie
 Spitze (Hyperbolische Geometrie), parabolischer Punkt im Unendlichen
 Spitze (Differentialgeometrie), spitzes Ende einer Riemannschen Mannigfaltigkeit
 Spitze (Heraldik), Heroldsbild in der Heraldik
 Spitze (Kartenspiel), ununterbrochene Reihenfolge der Trümpfe beim Kartenspiel
 Spitze (Stoff), Textilart
 Spitze (Jägersprache), Ohr des Fuchses
 vorderste Abteilung der Vorhut
 Spitze!, Jahresmagazin der Sukkulenten-Sammlung Zürich

Orte:

 Spitze (Friedrichskoog), Feriendorf der Gemeinde Friedrichskoog 
 Spitze (Kürten), Ortschaft der Gemeinde Kürten
 Weißenseer Spitze, eine Örtlichkeit in Berlin

Berge:

 Spitze (Spessart) (), Berg im Spessart bei Biebergemünd im Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Siehe auch:

 Abrechnungsspitze
 Doppelspitze
 Projektilspitze

 Spitz (Begriffsklärung)
 Spitzen
 Zuspitzung